Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1995. održalo se u Portugalu od 23. do 30. srpnja. Bilo je to 13. izdanje ovog natjecanja i na njemu je Hrvatska osvojila svoj prvi naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  66  45
 poluzavršnica:  74  64

 za treće mjesto:  72  73

 završnica:  75  62

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna športska natjecanja u Portugalu
Košarka u Portugalu